Краніотомі́я (, від cranium — «череп» і  — «розріз») — багатозначний термін. Може означати:
 
 Краніотомія — трепанація зводу черепа для оперативних втручань.
 Краніотомія — руйнування черепа плода при .